Velika nagrada Japonske 2015 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27. septembra 2015 na dirkališču Suzuka Circuit. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:33,015
| 1:32,632
| 1:32,584
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:32,844
| 1:32,789
| 1:32,660
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:34,326
| 1:33,416
| 1:33,024
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:34,431
| 1:33,844
| 1:33,245
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"| 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:34,744
| 1:33,377
| 1:33,337
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:34,171
| 1:33,361
| 1:33,347
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"| 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:34,399
| 1:34,153
| 1:33,497
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"| 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:34,398
| 1:34,278
| 1:33,967
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"| 11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:35,001
| 1:34,174
| brez časa
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:34,646
| 1:34,201
| brez časa
| PL
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:35,328
| 1:34,390
| 
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"| 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:34,873
| 1:34,453
| 
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"| 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:34,796
| 1:34,497
|
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:35,467
| 1:34,785
| 
| 12
|-

! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"| 33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:34,522
| brez časa
| 
| 17
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| style="text-align:center"| 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:35,664
| 
| 
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| style="text-align:center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:35,673
| 
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:35,760
| 
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:38,783
|
|
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| NC
| style="text-align:center"| 53
|  Alexander Rossi
| Marussia-Ferrari
| 1:47,114
|
|
| 19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center"| 53
| 1:28:06,508
| align="center"| 2
| align="center"| 25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center"| 53
| +18,964
| align="center"| 1
| align="center"| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|3
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center"| 53
| +20,850
| align="center"| 4
| align="center"| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| align="center"| 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center"| 53
| +33,768
| align="center"| 6
| align="center"| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center"| 53
| +36,746
| align="center"| 3
| align="center"| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| align="center"| 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center"| 53
| +55,559
| align="center"| 13
| align="center"| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center"| 53
| +1:12,298
| align="center"| 8
| align="center"| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| align="center"| 53
| +1:13,575
| align="center"| 11
| align="center"| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 53
| +1:35,315
| align="center"| 17
| align="center"| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"| 55
|  Carlos Sainz, Jr.
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 10
| align="center"| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| align="center"| 14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 12
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 9
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| align="center"| 26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| PL
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 15
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center"| 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center"| 52
| +1 krog
| align="center"| 7
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center"| 52
| +1 krog 
| align="center"| 14
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"| 17
| style="text-align:center"|19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center"| 51
| +2 kroga
| align="center" | 5
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| align="center"| 53
|  Alexander Rossi
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 51
| +2 kroga
| align="center" | 19
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| align="center"| 28 
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center" | 50
| +3 krogi
| align="center" | 18
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| style="text-align:center"|12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center" | 49
| Okvara
| align="center" | 16
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015